Lahtinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aki Lahtinen (né en 1958), joueur finlandais de football
Hugo Lahtinen (1891-1977), athlète finlandais d'épreuves combinées
Juhani Lahtinen (né en 1938), joueur finlandais de football
 (né en 1968), skieur cross-country finlandais
 (né en 1985), joueur finlandais de football
Olavi Lahtinen (1929-1965), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1947), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1931-1994), journaliste finlandais
 (1894-1976), actrice finlandaise
 (né en 1968), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois